Lepidonotus braziliensis är en ringmaskart. Lepidonotus braziliensis ingår i släktet Lepidonotus och familjen Polynoidae. Utöver nominatformen finns också underarten L. b. laevis.

Källor 

Havsborstmaskar
braziliensis